Johanna I van Bourgondië  (1191-1205)
 Johanna II van Bourgondië (1291-1330)
 Johanna van Bourgondië (1293-1349)
 Johanna III van Bourgondië (1308-1347)
 Johanna van Bourgondië (1459-1511), getrouwd met Jasper van Culemborg